Die League of Ireland 1949/50 war die 29. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Drumcondra FC.

Cork Athletic gewann den ersten Meistertitel.

Modus 
Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1950
Fußballsaison 1949/50